Trojka, 

driemanschap of triumviraat
trojka (gezelschap), aanduiding voor enkele driemanschappen die als trojka bekendstaan
 Trojka (Europa): Organisatie tijdens de Europese staatsschuldencrisis
 Troika (album), een muziekalbum van Nick D'Virgilio, Neal Morse en Ross Jennings
 Troika (attractie), een draaiend attractietype in een pretpark
 Trojka (dans), een volksdans
 Troika (tijdschrift), een Antwerps studentenblad
 Trojka (voertuig), een slee, voortgetrokken door drie paarden
 Trójka (Groot-Polen), een dorp in de Poolse gemeente Stare Miasto
 Trojka (likeur), een reeks wodka-likeuren

Zie ook 
 Trio (doorverwijspagina)
 De Grote Drie; een term die voor diverse toonaangevende trio's wordt gebruikt.
 Dodenrit, een lied van Drs. P over een rit in een trojka